Mannophryne larandina — вид бесхвостых земноводных из семейства Aromobatidae.

Распространение 
Населяет влажные тропические горные леса на высоте 1800 м над уровнем моря в штате Лара в Венесуэле.

Экология 
Этот вид находится под угрозой в связи с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью в его ареале.

Примечания

Ссылки 

Aromobatidae
Земноводные Южной Америки
Животные, описанные в 1991 году